Mikhail Youzhny era o atual campeão mas perdeu nas semifinais para Marin Čilić. Čilić conquistou o título derrotando Jürgen Melzer 6–3, 6–1.

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 'Marin Čilić (Campeão)
 Andreas Seppi (Desistiu devido a uma febre alta)
 Mikhail Youzhny (Semifinais)
 Jürgen Melzer (Final)

<li>  Martin Kližan (Segunda rodada)
<li>  Marcos Baghdatis (Segunda rodada)
<li>  Grigor Dimitrov (Primeira rodada)
<li>  Lukáš Lacko (Primeira rodada, desistiu devido a uma lombalgia)

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Quartas de final
| RD4=Semifinais

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= L Lacko
| RD1-score01-1=1<sup>r
| RD1-score01-2= 
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= F Cipolla
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2= 
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= L Rosol
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= F Veger
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=PR
| RD1-team05= S Devvarman
| RD1-score05-1=0
| RD1-score05-2=7<sup>8
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= M Berrer
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6<sup>6
| RD1-score06-3=1<sup>r

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= M Kližan
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=7<sup>8
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=LL
| RD1-team10= M Viola
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6<sup>6
| RD1-score10-3=1

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= A Veić
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= R Haase
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= M Pavić
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= P Petzschner
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= F Cipolla
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=3
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= L Rosol
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03=PR
| RD2-team03= S Devvarman
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6<sup>5
| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= J Melzer
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=7<sup>7
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= M Kližan
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=4
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= R Haase
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= P Petzschner
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=LL
| RD2-team08= D Marcan
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= L Rosol
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= J Melzer
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= R Haase
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= P Petzschner
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=0

| RD4-seed01=4
| RD4-team01= J Melzer
| RD4-score01-1=7<sup>7
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= R Haase
| RD4-score02-1=6<sup>2
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3= 
}}

Qualificatório
Cabeças de chave

  Michael Berrer (Qualificado)
  Philipp Petzschner (Qualificado)
  Matteo Viola (Qualificador, Lucky Loser)
  Simon Greul (Primeira rodada)

<li> Jamie Baker (Primeira rodada)
<li> Marsel İlhan (Primeira rodada)
<li> Pavol Červenák (Segunda rodada)
<li> Boy Westerhof (Segunda rodada)

Qualificados

  Michael Berrer
  Philipp Petzschner

<li>  Ilija Bozoljac
<li>  Filip Veger

Lucky Losers

  Dino Marcan
 ''' Matteo Viola
</ol>

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S